Barron oder Barrón steht für:
 Barron (Familienname) (Barrón), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Barron Wilkins’ Exclusive Club, populärer Nachtclub der späten 1910er- und frühen 1920er-Jahre im New Yorker Stadtteil Harlem

Barron ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barron (Louisiana), im Rapides Parish
 Barron (Missouri), im Butler County
 Barron (Oregon), im Jackson County
 Barron (Washington), im Whatcom County
 Barron (Wisconsin), im Barron County
 Barron (Town, Barron County), Town(ship) im Barron County, Wisconsin
 Barron Corner, im Somerset County, Maine
 Barron Oaks, im Hillsborough County, Florida
 Barron Park, im Santa Clara County, Kalifornien
 Barron Point, im Forrest County, Mississippi
 Barron County, Verwaltungseinheit in Wisconsin

geografischer Objekte:
 Barron Branch, Fließgewässer im Sullivan County, Tennessee
 Barron Lake, See im Cass County, Michigan
 Barron Island, Insel im La Crosse County, Wisconsin
 Barron Mine, Mine im Boulder County, Colorado
 Barron River Gorge, Regenwald-Schlucht am Unterlauf des Barron River in Queensland (Australien)
 Barron Creek
 Barron River

im NRHP gelistete Objekte:
 Barron County Pipestone Quarry, in Rice Lake, Wisconsin, ID-Nr. 78000077
 Barron Library, in Woodbridge, New Jersey, ID-Nr. 77000886
 Barron-Latham-Hopkins Gate Lodge, in Menlo Park, Kalifornien, ID-Nr. 86001951

Siehe auch:
 Baron (Begriffsklärung)
 Barren